

Editoria 
 Robotnik – giornale politico polacco fondato nel 1894
 Robotnik – giornale politico polacco fondato nel 1983

Personaggi immaginari 
 Dr. Robotnik – personaggio della serie di videogiochi Sonic
 Gerald Robotnik – personaggio della serie di videogiochi Sonic
 Maria Robotnik – personaggio della serie di videogiochi Sonic